Бри́финг (от  «краткий») или инструкта́ж — краткое мероприятие, в ходе которого организатор доводит до присутствующих некую информацию.

Связи с общественностью 

В случае работы со средствами массовой информации (СМИ), брифинг - это краткая пресс-конференция, посвящённая одному вопросу.

Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой-либо проблеме (обычно, в отличие от пресс-конференции, без ответов на вопросы приглашённых). От пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части.

Кроме того, брифинг носит закрытый характер, на него приглашаются только определённые заранее представители СМИ.

Авиация 

Брифинг, в англоязычных государствах, а по-русски — краткий инструктаж, элемент предполётной или послеполётной подготовки пилотов и лётных экипажей в гражданской и военной авиации. На брифинге доводится необходимая метеоинформация, ограничения по использованию воздушного пространства, повторяются процедурные аспекты, раздаются распечатки информации, необходимой для выполнения полётов, а также проводятся консультации. 

Формат и объём брифинга зависит от вида авиационной деятельности. Брифинги организуются как в государственной авиации, так и в гражданской. В случае авиационного спорта на брифинге также озвучивается характер и содержание спортивного задания, а также производятся различные прочие действия, например, жеребьёвка.

В случае проведения послеполётного брифинга или дебрифинга на нём может производится разбор полёта и другие обсуждения, касающиеся прошедшей лётной деятельности.

В государственной авиации Союза ССР/России вместо слова «брифинг» применяется другая терминология — «предполётный инструктаж», «предполётные указания» и «разбор полётов». В обоих случаях ведётся звукозапись процесса от начала до конца, с целью документирования.

См. также 
 Пилот-инструктор

Примечания

Литература 
 Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0200 «Из приказа о задачах ВВС Красной Армии в связи с большой аварийностью», от 28 августа 1940 года.
 Сообщение для СМИ Министерства иностранных дел Российской Федерации, о брифинге в ООН по гуманитарным аспектам кризиса на Украине, от 3 октября 2014 года.

Журналистика
Связи с общественностью
Речевая коммуникация
Авиация
Журналистская терминология